Corpus Christi College (nach Corpus Christi; lat. ‚Leib Christi‘) ist der Name folgender Colleges:

 Corpus Christi College (Cambridge), England
 Corpus Christi College (Oxford), England
 Corpus Christi College (Melbourne), Australien

Siehe auch:
 :Kategorie:Handschrift des Corpus Christi College (Cambridge)